Match Point –  punto nel tennis che permette al giocatore in vantaggio di vincere l'incontro
 Match Point –  film scritto e diretto da Woody Allen del 2005
 Match Point –  album di Roberto Magris del 2021
 Match Point –   videogioco di tennis pubblicato nel 1984-1985